Dubridge ist der Name von:

 5678 DuBridge (1989 TS), einem Asteroiden
 Glen Dudbridge (1938–2017), britischer Sinologe
 Mark Dudbridge (* 1973), britischer Dartspieler

Dudbridge bezeichnet:
 Dudbridge (Gloucestershire), Stadtteil von Stroud in Gloucestershire